Fogarassy László (1920–1994) pozsonyi magyar történész
Fogarassy László (1965–) vajdasági magyar származású Németországban élő hegedűművész, a Bázeli Szimfonikusok tagja

Hasonló nevű
Fogarasi László (1980–) művésznevén Yonderboi, magyar zenész